Afterfire Band je hrvatski glazbeni sastav iz Splita. Sviraju covere rock skladbâ 1960-ih i 1970-ih.

Povijest 
Članovi se bave glazbom još od 1980-ih godina. Nastali su kao sastav 2014. godine. Isprve je u sastavu bila četvorica članova, a članica Sanja se priključila nešto kasnije. Ona je "duša benda", odnosno sklada, svira, pjeva. Zaljubljenici su u rock i blues. Izvode skladbe glazbenih sastava i glazbenika kao što su The Rolling Stones, CCR, Janis Joplin, Linda Ronstadt, Tracy Chapman, Fleetwood Mac, The Animals, ZZ Top, The Doors, Ray Charles i ini. Uz to Afterfire je i autorski sastav i ima svoje skladbe na engleskom i na hrvatskom jeziku.

Svaki slobodni trenutak koriste da bi uživali u glazbi. Publika ih je dobro primila pa su za Domovinske zahvalnosti nastupali i na festivalu Đardin. Svirali su skupa s G & A quitar duom, Cortezom, Fortunom i grupom Poludi u Zlatnim vratima prigodom 9. godine obilježavanja Svjetskog dana glazbe 2019. i na kutku Marmontove i Rive prigodom 8. godine obilježavanja Svjetskog dana glazbe 2018. skupa s Cima bend, Coverima i Pink Panther Bandom. Sudjelovali su na Jezerskom Woodstocku 2019. godine, manifestaciji koja je bila dio programa Jezerski dani mora 2019., Božićnom sajmu kao dio Adventa na Rivi 2017. godine
Na sjednici stručnog povjerenstva Revije Urbane Kulture - Evo RUKE održanoj 15. svibnja 2019. izabrani su za nastup na toj reviji.

Diskografija

Članovi 
Članovi su:
 Živan Matov - gitara, vokal
 Zdenko Maleć - gitara, vokal
 Ivo Vlastelica - bubanj
 Ante Kaćunko - bas
 Sanja

Izvori

Vanjske poveznice 
Afterfire Band na Facebooku
Afterfire Band na YouTubeu
Afterfire na Instagramu

Splitski glazbeni sastavi